Ар'я Макконен, Ар'я Інкері Макконен (фін. Arja Inkeri Makkonen) (1958, Кітее) — фінська дипломатка.
 Ар'я Дворецький, А́р'я Дворе́цький (*3 травня 1916, Хорол, Полтавська губернія, Російська імперія — 8 травня 2008, Єрусалим, Ізраїль) — ізраїльський математик.
 Ар'я-самадж, «Ар'я-самадж» — реформаторський рух Даянанди Сарасваті, ашвамедгі розглядається як алегорія або ритуал, спрямований на підключення до «внутрішнього сонця».